Miami Hurricanes
 Carolina Hurricanes
 Lethbridge Hurricanes
 Hurricanes (Super Rugby)